Первенство Казахстана по футболу 1994 года — дебютный профессиональный турнир Первой лиги, в котором приняли участие 11 клубов.

В число участников соревнований были включены все желающие команды, которые в итоге сыграли друг с другом в 4 круга.

Итоговая таблица 

«Карачаганак» (Аксай), снявшийся с турнира во 2-м круге и при этом не сыгравший половины матчей, остался не классифицирован.

Ссылки 
 III ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА — 1994 

Первая лига Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 1994 году